El nombre Cañas y barro puede referirse a:

 la novela Cañas y barro, escrita por Vicente Blasco Ibáñez en 1902;

 la película Cañas y barro, basada en la anterior y estrenada en 1954;

 la serie de TV Cañas y barro basada en la novela, y estrenada por Televisión española en 1978.